mordvin nyelv
 mordvin ábécé
 mordvin nép
 Mordvinföld